Пеньякабальера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 6,20 км². Население — 162 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки